Wedi ist der Name von:

 Wedi (Fluss), Fluss in Armenien
 Wedi (Armenien), Stadt in der Provinz Ararat in Armenien
 Wedi (Indonesien), Stadt in der Klaten Regency in Indonesien